Plusieurs grecs antiques ont porté le nom d'Euclès.

Euclès est le coureur cité par Plutarque qui, en 490 , informa les Athéniens de la victoire grecque à Marathon : . Hérodote et plus tard Lucien de Samosate attribuent cet exploit au messager Philippidès.

Euclès est un des stratèges chargé en -424 de maintenir la colonie d'Amphipolis en Thrace dans l'alliance d'Athènes. Il ne parvient pas à empêcher le spartiate Brasidas de prendre la ville.

Euclès de Rhodes, fils de Callianax et cité par Pausanias, est vainqueur au pugilat aux jeux olympiques de -420. 

Euclès est le fils de Hippon de Syracuse. Il était l'un des commandants de Syracuse envoyés à Milet pour assister Tissapherne contre les Athéniens.

Références